Спринтерская гонка на 7,5 км в биатлоне среди женщин на зимних Олимпийских играх 2014 года прошла 9 февраля. В соревнованиях приняло участие 84 спортсменки из 33 стран. Местом проведения гонки стал лыжно-биатлонный комплекс «Лаура». Соревнования начались в 18:30 по местному времени (UTC+4). Олимпийская чемпионка 2010 года Анастасия Кузьмина из Словакии вновь выиграла золотую медаль, а россиянка Ольга Вилухина и украинка Вита Семеренко выиграли свои первые олимпийские медали.

В конце ноября 2017 года, Международный олимпийский комитет пожизненно дисквалифицировал Ольгу Вилухину, признав виновной в нарушении антидопинговых правил и лишил серебряной медали. 24 сентября 2020 года CAS оправдал Вилухину по обвинению в применении допинга и вернул ей серебряную медаль.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте Зимних Олимпийских игр